Zkratka BKV může znamenat: 

 Panel BKV – speciální typ železobetonového panelu se žlábky
 Budapesti Közlekedési – dopravní podnik MHD v Budapešti